Fazenda Monte Alegre (Piracicaba)
 Fazenda Monte Alegre (Ribeirão Preto)
 Fazenda Monte Alegre (Paraná)

Desambiguações de fazendas